Benus steht für:

 Beňuš, eine slowakische Gemeinde
 Benus (Naibenu), Dorf im indonesischen Distrikt Naibenu in Westtimor

Benus ist der Familienname von: 
 Matej Beňuš (* 1987), slowakischer Kanute